Niemcy:
 Luckow – część gminy (Ortsteil) Casekow w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Ueckermark
 Luckow – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald

Osoby:
 Carl Luckow – niemiecki architekt
 Dirk Luckow – niemiecki historyk sztuki
 Gero Luckow – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Groß Luckow
 Klein Luckow
 Lukov
 Lukow